Телячьево — название населённых пунктов в России:

 Телячьево — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Телячьево — деревня в Пошехонском районе Ярославской области.